Hütten ist der Familienname der folgenden Person:

 Achim Hütten (* 1957), deutscher Politiker (SPD)

Hütten heißen folgende geographische Objekte:

Orte, Gemeindeteile:
 Hütten (Eifel), Gemeinde im Landkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Hütten (Schleswig), Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Hütten (Ahorntal), Ortsteil der Gemeinde Ahorntal, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hütten (Bartenshagen-Parkentin), Ortsteil der Gemeinde Bartenshagen-Parkentin, Mecklenburg-Vorpommern
 Hütten (Grafenwöhr), Ortsteil der Stadt Grafenwöhr, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Hütten (Haldensleben), Ortsteil der Stadt Haldensleben, Landkreises Börde, Sachsen-Anhalt
 Hütten (Königstein), Ortsteil der Stadt Königstein, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Hütten (Krölpa), Ortsteil der Gemeinde Krölpa, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Hütten (Lam), Ortsteil des Marktes Lam, Landkreis Cham, Bayern
 Hütten (Mainhardt), Ortsteil der Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hütten (Miltach), Ortsteil der Gemeinde Miltach, Landkreis Cham, Bayern
 Hütten (Nienborstel), Ortsteil der Gemeinde Nienborstel, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Hütten (Oberstaufen), Ortsteil des Marktes Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hütten (Rickenbach), Ortsteil der Gemeinde Rickenbach, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Hütten (Salzweg), Ortsteil der Gemeinde Salzweg, Landkreis Passau, Bayern
 Hütten (Schelklingen), Ortsteil der Stadt Schelklingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Hütten (Warmensteinach), Ortsteil der Gemeinde Warmensteinach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hütten (Wipperfürth), Ortsteil der Stadt Wipperfürth, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hütten (Gemeinde Grimmenstein), Ortschaft der Gemeinde Grimmenstein, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Hütten (Gemeinde Schwarzenbach), Ortslage von Schwarzenbach an der Pielach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Hütten (Gemeinde Leogang), Ortschaft der Gemeinde Leogang, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

 Hütten ZH, Ortschaft in der Gemeinde Wädenswil, Bezirk Horgen, Kanton Zürich

 Hutě (Svojanov) (Hütten), Ortsteil von Svojanov, Tschechien
 Sitno (Szczecinek), Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern, Polen (dt. Hütten bei Gellin) 

sowie:
 Amt Hütten, ehemaliges Amt in Schleswig-Holstein, Deutschland
 eine Straße in Hamburg, siehe Großneumarkt #Hütten
 Papiermühle Hütten, ehemaliges Papierwerk bei Königstein in Sachsen, siehe Papiermühle Königstein

Siehe auch:
 Hütte
 Hutten
 Hüttener Berge